Képvers
 Kalligramma kihalt, ősi lepkeféle
 Kalligram Szlovákiában megjelenő irodalmi folyóirat
 Kalligram Kiadó pozsonyi székhelyű magyar nyelvű Könyv- és Lapkiadó Kft.